Галактика — зв'язане утворення з сотень мільярдів зірок, розміром десятки тисяч парсек.
 Галактика (пишеться з великої літери) або Чумацький Шлях — ім'я власне галактики, в якій знаходяться Сонце і Земля.
 «Галактика» — російська компанія, що розробляє ділове ПЗ, а також створена нею однойменна корпоративна інформаційна система класу ERP.
 Рок-група «Галактика»
 Зоряний крейсер "Галактика" (серіал, 2004) — американський науково-фантастичний телесеріал.
 Galactic — американська інструментальна джаз-фанк група.
Галактика  - це велетенська зоряна система,  в яку входять мільярди зір.